Sanderson steht für:

 Sanderson (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Jeppesen Sanderson, ehemaliges US-amerikanisches Luftfahrtunternehmen
 Mount Sanderson, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sanderson (Florida)
 Sanderson (Texas)
 Sanderson (West Virginia)
 Sanderson Corner (Vermont)
 Sanderson Corners (Maine)

Siehe auch:
 Saunderson